Politische Beratung steht für:
die Beratung mit dem Ziel des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse in die politische Praxis, siehe Politikberatung
die Beratung mit dem Ziel der Interessenvertretung in der Politik, siehe Lobbyismus